Лі́ндеманн або Лі́ндеман () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Володимир Карлович Ліндеман (1868—1933) — польський і російський патолог, один із творців загально біологічного напряму в патології; син К. Е. Ліндемана (див.нижче)..
 Ліндеман Карл Едуардович (1844—1929) — російський ентомолог та громадський діяч, життя якого пов'язане з Україною; батько В. К. Ліндемана (див. вище).
 Гвідо Ліндеманн (; 1955) — швейцарський хокеїст, нападник.
 Георг Ліндеман (; 1884—1963) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-полковник Вермахту (1942).
 Ернст Ліндеманн (; 1894—1941) — німецький військово-морський офіцер, командир лінійного корабля «Бісмарк».
 Тілль Ліндеманн (; 1963) — вокаліст та автор текстів культового німецького гурту «Раммштайн».
 Фердинанд фон Ліндеман (; 1852—1939) — німецький математик.
 Фріц Ліндеман (; 1894—1944) — німецький офіцер Вермахту, генерал артилерії.
 Штефан Ліндеманн (; 1980) — німецький фігурист.

Примітки 

Німецькі прізвища